Тапия-де-Касарьего () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эо-Навия. Занимает площадь 65,99 км². Население — 4268 человек.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Federación Asturiana de Concejos
 Guía del Occidente. Tapia de Casariego
 Tapiegos.com : Página de encuentro para la gente de Tapia de Casariego
фотографические визита в Тапиа-де-Casariego

Муниципалитеты Астурии
Населённые пункты Астурии
Тапия-де-Касарьего